Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Hawryluk – ukraiński pisarz
 Jerzy Hawryluk – ukraiński poeta, historyk i publicysta, działacz ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce
 Mychajło Hawryluk – ukraiński Kozak, aktywista Euromajdanu, poseł
 Mykoła Hawryluk – ukraiński piłkarz, trener piłkarski